Obispado de Trujillo puede hacer referencia a:
 la diócesis de Trujillo, en Honduras;
 la diócesis de Trujillo, en Venezuela; y a
 la antigua diócesis de Trujillo, en Perú, luego convertida en arquidiócesis.